Очамчи́рский райо́н:
 Очамчирский район — старое название формальной административной единицы Грузии Очамчирский муниципалитет
 Очамчирский район — название, иногда используемое по отношению к Очамчырскому району Республики Абхазия